Sangnam-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sangnam-myeon, Miryang, socken i Miryang, Södra Gyeongsang, 
 Sangnam-myeon, Inje-gun, socken i Inje-gun, Gangwon,